Asaphidion är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Des Gozis 1886. Asaphidion ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Asaphidion